Stary cmentarz żydowski w Szczekocinach
 Nowy cmentarz żydowski w Szczekocinach